Dinictis (Диниктис — „страшна ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Nimravidae који је у периоду од касног Еоцена до раног Миоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи деинос (стгрч. -{δεινός}-), што значи страшан,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Опис 

Врста Dinictis felina је у просјеку тежила до 50 kg, и достизала дужину до 1,2 m. Имала је ноге дужине 60 cm, снажне вилице са оштрим зубима, и дуг реп. Ова врста није могла да увлачи своје канџе. По свом изгледу сличила је на омањег леопарда и на изумрле представнике рода Hoplophoneus. Облик лобање ове врсте је по изгледу сличио лобањи представника породице мачке. Горњи очњаци ове врте су били мали у поређењу са очњацима представника изумрле подпородице мачака Machairodontinae, но ипак су били дуги толико да су вирили из уста. Доња вилица ове врсте, одмах испод врхова горњи очњака, је раширена у облику режња. Врста Dinictis felina се кретала плантиградно.

Понашање и палеоекологија 
Врста Dinictis felina је била предатор, који је настањивао равнице Сјеверне Америке. Ова врста је такође живјела слично као данашњи леопард.

Палеопатологија 
На једном примјерку лобање врсте Dinictis felina (пронађене на подручју Сјеверне Дакоте) су јасно видљиви трагови угриза који одговарају врсти Hyaenodon horridus. На озљедама се не виде трагови зацјељивања, што указује да је ова животиња била убијена и завршила као плијен другог предатора.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Dinictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravidae

Референце

Литература 
 Josef Benes (1979) "Prehistoric Animals and Plants." Prague: Artia

Спољашње везе 

 Dinictis - prehistoric-wildlife
 Dinictis - dinosaurs.about

Nimravidae
Изумрли сисари Северне Америке